Corazón, ou Corazon, peut désigner :

Personnalité 
 Corazon Aquino (1933–2009), président des Philippines.

Lieux 
 Corazón, volcan situé en Équateur.

Musique 

 Corazón, album studio du groupe rock latino Santana.
 Corazón, single du chanteur colombien Maluma sortie en 2017.
 Corazón, chanson de Gims, Lil Wayne et French Montana sortie en 2018.
 , chanson de DJ Sem et Marwa Loud sortie en 2017.

Divers 
 Corazón, chaîne de télévision mexicaine.